Александр Сапожников:
 Сапожников, Александр (род. 1989) — российский биатлонист.
 Сапожников, Александр Борисович (1899—1980) — физик, радиотехник, профессор кафедры теоретических основ радиотехники Томского университета.
 Сапожников, Александр Владимирович — советский инженер-электротехник.
 Сапожников, Александр Иосифович (1937—2015) — советский и российский инженер-строитель, основатель и ректор Астраханского инженерно-строительного института (1992—2006).